

Geografia 
 Pur  – fiume della Russia che sfocia nel mare di Kara

Sigle 
 Partito Umanista Romeno  – vecchio nome dell'attuale Partito Conservatore in Romania
 Programma dell'Università per la Ricerca  – ex Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)

Chimica 
 PUR – poliuretano

Codici 
 PUR – codice nazionale CIO di Porto Rico
 PUR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Rico (Bolivia)

Musica 
 Pur  – gruppo musicale tedesco